Лорис — многозначный термин.

 Лорис — посёлок в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.
 Лорис ‎— коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Лорис-Меликовы — дворянский и графский роды, армянского происхождения.